Brok steht für:

 Brok, Stadt in Polen in der Woiwodschaft Masowien
 Brok (Fluss), rechter Zufluss des Bug in Polen
 Brok (Bier), helles Bier aus Polen
 tom Brok, ostfriesisches Häuptlingsgeschlecht

Brok ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Brok (* 1968), niederländischer Politiker (VVD)
 Elmar Brok (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Brok (1900–1984), deutscher Unternehmer

tom Brok ist der Familienname folgender Personen:
 Keno I. tom Brok (* um 1310 – 1376) erster Häuptling des Brookmerlandes in Ostfriesland
 Keno II. tom Brok (* um 1380 – 1417), Häuptling des Brookmerlandes in Ostfriesland
 Ocka tom Brok (* um 1377 – 1397), ostfriesische Häuptlingstochter
 Ocko I. tom Brok (* um 1345 – 1391), zweiter Häuptling des Brokmer- und des Auricherlands in Ostfriesland
 Ocko II. tom Brok (1407–1435), ostfriesischer Häuptling
 Widzeld tom Brok († 1399), ostfriesischer Häuptling

Siehe auch:
 Broc
 Brock
 Broock
 Brook
 Prok